Fichtenwalde ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Fichtenwalde, ein Ortsteil der Stadt Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

in Polen
 Fichtenwalde, Kreis Strasburg in Westpreußen, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Chojno (Gmina Bobrowo), Schulzendorf in der Gmina Bobrowo, Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Fichtenwalde O.S., Landkreis Neustadt O.S., Oberschlesien, seit 2006: Schartowitz (poln. Czartowice), Ortschaft in der Gemeinde Zülz (Biała), Powiat Prudnicki (Kreis Neustadt O.S.), Woiwodschaft Oppeln
 Fichtenwalde, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Drzazgi (Działdowo), Schulzendorf in der Gmina Działdowo, Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Fichtenwalde, bis 1930 Neu Uszanny, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, 1945 bis 2014 Nowe Uściany, seit 2015: Uściany Nowe, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland
 Fichtenwalde, bis 1932 Kartzauningken, Landkreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, ab 1946: Roschtschino (Рощино), untergegangene Ortschaft im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad